Épiscope peut désigner :
 Un épiscope est un responsable dans les premières communautés chrétiennes.
 Un épiscope est un appareil d'optique.